Buići je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Poreča, Istarska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 115 stanovnika te 40 obiteljskih kućanstava.
Prema popisu stanovništva 2011. godine naselje je imalo 131 stanovnika.

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji